Tlanipatlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlanipatlán, Teloloapan, ort, Guerrero, 
 Tlanipatlán, Cocula, ort, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar